Roman Rutkowski (ur. 1969) – polski koszykarz (skrzydłowy)
 Roman Rutkowski (ur. 1959) – polski polityk
 Roman Rutkowski (ur. 1946) – polski żeglarz
 Roman Rutkowski (1923–2014) – polski działacz komunistyczny